2 miejscowości na Ukrainie:

 Hubice – wieś w rejonie ripkyńskim
 Hubice – wieś w rejonie starosamborskim

miejscowość na Słowacji:

 Hubice – wieś na Słowacji w powiecie Dunajská Streda